XV округ () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 XV округ

Окрузи Будимпеште